China Grove puede referirse a:

 China Grove, localidad de Carolina del Norte, Estados Unidos.
 China Grove, localidad del estado de Texas, Estados Unidos.
 Municipio de China Grove, Carolina del Norte.
 China Grove, una canción del grupo The Doobie Brothers.